Župní dům je administrativní centrum správního okrsku v některých zemích, převážně střední a východní Evropy. 

 Župní dům (Košice)
 Župní dům (Nitra)